Ieoh Ming Pei, architect
 Shar-pei, hondenras
 Cheng Pei-pei, Chinese actrice
 Shi Pei Pu, Chinese operazanger
 Pei Lu, Chinees-Amerikaans componist
 Pei Yin, Chinees geleerde
 Uitspraak van Pee,  zeventiende letter uit het Hebreeuws alfabet
 Pei (Jiangsu), een arrondissement in de Chinese provincie Jiangsu